Awasa bezeichnet
 Awassa, eine Stadt in Äthiopien
 Awaza, einen Ort in Turkmenistan

Awasa ist der Familienname von
 Ali Hamed Al-Awasa (* 1957), jordanischer Sportschütze